Swiss Cottage steht für:

 Swiss Cottage (London), Stadtteil im London Borough of Camden
 Swiss Cottage (Jubilee Line), Station der Londoner U-Bahn
 Swiss Cottage (Metropolitan Line), Station der Londoner U-Bahn